Берналийо () — название округа и города (в другом округе) в Нью-Мексико, США:

 Берналийо — город.
 Берналийо — округ